487 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 487 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги в Красноярском крае. Код 888593.
 487 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Курской области. Код 217215.
 487 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Вологодской области. Код 302297.
 487 км, Разъезд 487 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Республике Мордовия. Код 640610.